Il doppio del Citizen Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Gigi Fernández e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 4–6, 7–6, 6–4 contro Arantxa Sánchez Vicario e Brenda Schultz.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Arantxa Sánchez Vicario /  Brenda Schultz (campionesse)
 Gigi Fernández /  Martina Hingis (finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1996